Пурбадхала:

 Пурбадхала — город на северо-востоке Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Пурбадхала — подокруг на северо-востоке Бангладеш. Входит в состав округа Нетрокона.